Лігула () — місто в Естонії, адміністративний центр волості Ляенеранна повіту Пярнумаа.
 Лігула () — колишня волость в Естонії, входила до складу повіту Ляенемаа.
 Лігула () — миза в Естонії.
 Лігула () — ландшафтний заповідник в Естонії.